Человек без лица:

 «Человек без лица» (The Demolished Man, 1953) — роман американского писателя-фантаста Альфреда Бестера.
 «Человек без лица» (The Man Without A Face) — кинофильм 1993 года Мела Гибсона; экранизация романа Изабель Холлэнд.